Szálih Mohammed el-Marzúki (; Egyesült Arab Emírségek, 1970. december 12. –) egyesült arab emírségekbeli nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása államigazgatási alkalmazott. Teljes neve Szálih Mohammed Abdulláh Haszán el-Marzúki.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Játékvezetésből 1997-ben Dubajban vizsgázott. Lakókörzetének labdarúgó-szövetség által üzemeltetett bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2003-tól a Etisalat National League asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2014-ben visszavonult.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Egyesült Arab Emírségekbeli labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint AFC-bajnokok ligája klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Hazája 3. játékvezetője (Ali Búdzsszajm és Eisa Ghuloum után, aki világbajnoki tornán működhetett. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2014-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztenseként foglalkoztatta. 2010-ben Halíl al-Gamdi állandó partnere volt. Hazája harmadik játékvezetője (Ali Búdzsszajm és Eisa Ghuloum után, aki világbajnoki tornán működhetett. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Ázsia-kupa
A 2007-es Ázsia-kupán, 2011-es Ázsia-kupán, illetve a 2015-ös Ázsia-kupán az AFC JB bíróként alkalmazta.

2007-es Ázsia-kupa

2011-es Ázsia-kupa
Ali Al-Badwawi állandó segítőjeként tevékenykedett.

2015-ös Ázsia-kupa

Olimpiai játékok
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Szakmai sikerek
2009-ben az Egyesült Arab Emirátusokban az Év Játékvezetője címmel ismerték el szakmai felkészültségét.

Források 
 
 
 
 

Egyesült arab emírségekbeli labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek